

Patronymes 
Zakharov (masculin ; ) ou Zakharova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Zakharov 
 Artyom Zakharov (1991-), coureur cycliste kazakh
 Gueorgui Nefiodovitch Zakharov (1908-1996), général des forces aériennes soviétiques
 Ilia Zakharov (1991-), plongeur russe
 Konstantin Zakharov (1985-), joueur de hockey sur glace biélorusse
 Mark Zakharov (1933-2019), scénariste et réalisateur soviétique
 Matveï Zakharov (1898-1972), maréchal de l'Union soviétique
 Mikhaïl Nikolaïevitch Zakharov (1912-1978), amiral de l'Union soviétique
 Mikhaïl Mikhaïlovitch Zakharov (1962-), joueur de hockey sur glace biélorusse
 Rostislav Zakharov (1907-1984), danseur, maître de ballet et chorégraphe soviétique
 Rouslan Zakharov (1987-), patineur de vitesse sur piste courte russe
 Vitaliy Zakharov (1967-), escrimeur biélorusse

Zakharova 
  (1962-), actrice russe
 Larissa Viktorovna Zakharova (1977-2019), historienne de la Russie au 
 Maria Zakharova (1975-), journaliste et diplomate russe
 Nadejda Zakharova (1945-), joueuse soviétique de basket-ball
 Olga Zakharova (1973-), grimpeuse ukrainienne 
 Stella Zakharova (1963-), gymnaste artistique soviétique
 Svetlana Zakharova (1979-), danseuse russe

Patronyme russe